divizija, vojna jedinica koju tvori 10 000 do 20 000 trupa
 divizija (logika), logički postupak kojim se određuje obujam pojma
 divizija (botanika)
 dijeljenje